Bilingulus sinicus är en mångfotingart som beskrevs av Zhang och Li 1981. Bilingulus sinicus ingår i släktet Bilingulus och familjen Pericambalidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dubbelfotingar
sinicus